Горячий шоколад — многозначное понятие:

 Горячий шоколад — напиток на основе какао.
 «Горячий шоколад» — фильм совместного производства Франции, США, Бельгии и Канады режиссёра Жозе Даяна.
 «Горячий шоколад» — музыкальная группа с Украины.

См. также 
 Hot Chocolate () — музыкальная группа из Великобритании.